И́горь Дани́лов:

 Данилов, Игорь Анатольевич (род. 1964) — российский программист.
 Данилов, Игорь Васильевич (род. 1965) — советский и российский футболист.